Безо́дня — глибоке провалля, прірва.
 Безодня (релігія) — потойбічний світ.
 Безодня (пісня) – пісня Тіни Кароль та гурту Бумбокс.

Топоніми 

 Безодня — село в Рівненській області.
 Безодня — озеро в Тернопільській області.
 Безодня — річка у Львівській області.
 Безодня — гідрологічний заказник у Хмельницькій області.
 Безодня — гідрологічна пам'ятка природи в Рівненській області.
 Безодня — гідрологічна пам'ятка природи в Тернопільській області.
 Безодня Челленджера — найглибша точка Маріанської западини в Тихому океані.

У культурі 
 «Безодня» (інша назва: Там, унизу) — роман Гюїсманса.
 «Безодня» — український альтернативний рок-гурт.
 «Безодня Маракота» — науково-фантастичний роман Конан Дойла.

 «Безодня» — радянський драматичний фільм 1958 року.
 «Безодня» — американський пригодницький фільм 1977 року.
 «Безодня» — американський науково-фантастичний фільм 1989 року.

Див. також 
 Бездна